Marco Calvani (allenatore di pallacanestro) (1963-)
Marco Calvani (drammaturgo) (1980-)